Babao bezeichnet:

 Babao (Guangnan) (八宝镇), Großgemeinde im Kreis Guangnan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Babao (Kaiyuan) (八宝镇), Großgemeinde der Stadt Kaiyuan in der chinesischen Provinz Liaoning
 Babao (Qilian) (八宝镇), Großgemeinde im Kreis Qilian in der chinesischen Provinz Qinghai
 Babao (Qiyang) (八宝镇), Großgemeinde im Kreis Qiyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Babao (Songzi) (八宝镇), Großgemeinde der Stadt Songzi in der chinesischen Provinz Hubei

Babao ist zudem der Name von:

 Julius Babao (* 1968), philippinischer Journalist